Tessaradoma är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Norman 1869. Tessaradoma ingår i familjen Tessaradomidae. 

Tessaradoma är enda släktet i familjen Tessaradomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Tessaradoma